

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Araraks Ararat: 2000

Araraks Ararat: 1999
Banants: 2007

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale armena